

Броднічка — село в гміні Сведзебня Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Броднічка — село в гміні Бродниця Сьремського повіту Великопольського воєводства